Patakari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Patakari, Nådendal, 
 Patakari, Masko, 

Robotskapade Finlandförgreningar